Denne liste over fredede fortidsminder i Gentofte Kommune viser alle fredede fortidsminder i Gentofte Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Gentofte Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Fredede bygninger, konstruktioner og anlæg i Gentofte Kommune
Gentofte Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments